Карл Крушельницкий (, ; род. 20 марта 1948 года, Хельсингборг, Швеция) — австралийский учёный польского происхождения, общественный деятель, популяризатор науки, почётный доктор наук.

Биография 
Родился в Швеции, в семье польских эмигрантов. В 1950 году семья переехала в Австралию, где поселилась в городе Вуллонгонге.
После окончания католического колледжа поступил в Вуллонгонгского университета, который окончил в 1968 году со степенью бакалавра физики.
После учёбы устроился на работу на местный металлургический комбинат, где занимался испытаниями прочности выпускаемой стали.

Продолжил учёбу в Университете Нового Южного Уэльса, где в 1980 году получил степень магистра биомедицинской инженерии.

В начале 1980-х работал у выдающегося новозеландско-австралийского офтальмолога Фреда Холлоуса (). В процессе работы ему удалось спроектировать и создать аппарат для сбора электрических сигналов с сетчатки человека для диагностики определённых заболеваний глаз.

В 1986 году получил медицинское образование в Университете Сиднея, после чего работал в различных медицинских учреждениях, в том числе врачом в детской больнице в Кампердауне.

С 1981 года ведёт научно-популярное ток-шоу на , в 1985 году был приглашён на австралийское телевидение в качестве ведущего научно-популярных программ.

Является постоянным автором журналов  и The Sydney Morning Herald, написал более 40 книг.

Почётный член Школы физики Сиднейского университета ().

Признание и награды 
В 2001 году награждён австралийской Медалью Столетия за популяризацию в обществе достижений науки и техники".

В 2002 году получил Шнобелевскую премию за «комплексное исследование накоплений в человеческих пупках».

В 2003 году получил награду  ().

С 2006 года — член Ордена Австралии (). В том же году Австралийские скептики признали его скептиком года.

В 2012 году его именем назвали астероид 18412 Kruszelnicki (1993 LX), обнаруженный 13 июня 1993 года астрономом Робертом Макнотом, работавшим в обсерватории Сайдинг-Спринг в Кунабарабране, Новый Южный Уэльс, Австралия.

В 2016 году получил почётную докторскую степень от Университета Саншайн-Кост ().

В 2019 году удостоен Премии ЮНЕСКО имени Калинги за популяризацию науки.

Библиография 

Является постоянным автором журналов  и The Sydney Morning Herald, написал более 40 книг.
 «Great Moments in Science», Boobook Publications Sydney, Australia, 1984, ISBN 0908121083
 «Even Greater Moments in Science», Boobook Publications, Sydney, Australia, 1985, ISBN 0908121164
 «Science Bizarre», Australian Broadcasting Corporation Enterprises, Sydney, Australia, 1986, ISBN 0642527407
 «Science Bizarre II», Australian Broadcasting Corporation Enterprises, Sydney, Australia, 1987, ISBN 064253070 X
 «Great Australian Facts and Firsts — Science and Technology», Harcourt Brace Jovanovich, Australia, 1988, ISBN 0729502864 (Написана в соавторстве с Dr. Mary Dobbie)

Примечания

Ссылки 

Выпускники университета Вуллонгонга
Педиатры Австралии
Медики по алфавиту
Общественные деятели Австралии
Учёные Австралии
Награждённые медалью Столетия (Австралия)
Награждённые медалью ордена Австралии